L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. John Isner remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Ce deuxième Masters 1000 est avant tout marqué par une vague importante de forfaits (15). Parmi eux, on retrouve Rafael Nadal (), blessé à la jambe depuis l'Open d'Australie, Andy Murray (), en convalescence depuis Wimbledon après une opération de la hanche et Stanislas Wawrinka (), qui peine à retrouver ses marques depuis une opération du genou. Le banc des Français paraît, quant à lui, relativement fragile à l'approche des quarts de finale de la Coupe Davis 2018 avec les forfaits de Julien Benneteau (), Gaël Monfils (), Lucas Pouille () et Jo-Wilfried Tsonga ().

Ces absences sont donc l'occasion pour Roger Federer, vainqueur du premier Grand Chelem de la saison à Melbourne en janvier et finaliste à Indian Wells la semaine précédente, de tenter de conserver son titre et d'asseoir un peu plus sa suprématie à la tête du tennis mondial, lui qui, à , est parvenu à redevenir numéro 1 mondial lors du tournoi de Rotterdam, devenant ainsi le plus vieux joueur à occuper cette place. Il doit néanmoins se mesurer à plusieurs outsiders comme Juan Martín del Potro qui l'a battu en finale d'Indian Wells et qui s'est imposé début mars à Acapulco, Kevin Anderson, sacré à New York en février et finaliste à Pune et Acapulco, ainsi qu'aux nombreux joueurs de la next gen qui se sont affirmés cette année. C'est notamment le cas de Daniil Medvedev, Karen Khachanov et Frances Tiafoe, qui ont chacun remporté un titre depuis le début de l'année. Enfin, ce tournoi est l'occasion pour Novak Djokovic de confirmer son retour. Absent des courts depuis  à cause d'une blessure au coude, le Serbe avait fait sa réapparition à l'occasion de l'Open d'Australie sans vraiment convaincre, chutant en huitième de finale. Il apparaît d'autant plus en fragilité après sa défaite d'entrée à Indian Wells.

En double, le début de saison est dominé par les numéros 3 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić, titrés à Doha, Auckland et Melbourne, et qui enregistrent un bilan de  pour 3 défaites depuis le début de la saison.

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Philipp Kohlschreiber et Florian Mayer, de l'Argentin Federico Delbonis, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Britannique Andy Murray, des Espagnols Rafael Nadal et Albert Ramos-Viñolas, des Français Julien Benneteau, Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, des Italiens Paolo Lorenzi et Andreas Seppi, du Suisse Stanislas Wawrinka, de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Lukáš Lacko, Vasek Pospisil, Mirza Bašić, Marius Copil, Thomas Fabbiano, Maximilian Marterer, Mikhail Youzhny, Ivo Karlović, Nicolás Jarry, Víctor Estrella Burgos, Dušan Lajović, Jérémy Chardy, Nicolás Kicker, Taylor Fritz, Radu Albot et Frances Tiafoe.

Pendant le tournoi 
Nicolás Jarry () et Michael Mmoh () célèbrent tous les deux leur première victoire en Masters 1000 après leur succès respectif sur Cameron Norrie et Christopher Eubanks au . Le Suédois Mikael Ymer () fait sensation en écartant pour son entrée en lice Jan-Lennard Struff et signe, lui aussi, sa première victoire dans cette catégorie de tournoi.

Âgé de  et 2 jours, Nicola Kuhn fête sa première victoire sur le circuit ATP face à Darian King au  et devient le deuxième plus jeune joueur espagnol à remporter un match sur le circuit principal après Rafael Nadal ().

Michael Mmoh () renverse au  le  mondial Roberto Bautista-Agut en 3 sets. L'Américain de  bat le premier top 20 de sa carrière et rallie pour la première fois le  d'un Masters 1000.

David Goffin () est surpris pour son retour à la compétition, terrassé en  de jeu par le  João Sousa (0-6, 1-6). Le Belge n'avait plus joué depuis le tournoi de Rotterdam, début février, où il s'était blessé à l’œil.

Novak Djokovic est éliminé dès le  par Benoît Paire. Le Serbe avait déjà été battu d'entrée à Indian Wells deux semaines auparavant et peine à retrouver son meilleur niveau depuis son opération au coude réalisée fin janvier.

Le tenant du titre Roger Federer est éliminé dès son entrée en lice par le qualifié Thanasi Kokkinakis (), qui s'offre ainsi la plus belle victoire de sa carrière, la deuxième face à un top 10. Le Suisse perd, quant à lui, sa place de numéro 1 mondial que Rafael Nadal récupère à l'issue du tournoi. Il annonce en conférence de presse qu'il fait l'impasse sur la saison sur terre battue.

En double, Karen Khachanov et Andrey Rublev se qualifient pour leur première finale en Masters 1000 dans la discipline après avoir écarté entre autres les numéros 3 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić.

Lauréats 
L'Américain John Isner remporte son  en simple en battant en finale Alexander Zverev. Il s'agit de son  en Masters 1000 et  sur dur en carrière.

En double, Bob et Mike Bryan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Karen Khachanov et Andrey Rublev. Il s'agit de leur  et  titre dans la discipline, leur  Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en mars 2018
Tennis en avril 2018
Sport en Floride en 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018